Denis Istomin (ur. 1986) – uzbecki tenisista
 Eugene Istomin (ur. 1925, zm. 2003) – amerykański pianista rosyjskiego pochodzenia
 Jurij Istomin (ur. 1944, zm. 1999) – ukraiński piłkarz
 Władimir Istomin (ur. 1809, zm. 1855) – rosyjski kontradmirał